Grataloup est un patronyme porté par :
 Christian Grataloup (1951) : géographe français ;
 Daniel Grataloup (1937) : architecte franco-suisse ;
 Daniel Grataloup (1960) : copilote français de rallye automobile ;
 Guy-Rachel Grataloup (1935 - 2022) : artiste-plasticien français ;
 Pierre Grataloup (1774 - 1800), chef de la  bande de pillards des Chauffeurs des monts du Lyonnais.

Homonymie de patronyme